De Witte Molen (Arnhem), een molen in het Gelderse Arnhem
 Witte Molen (Aarschot), een molen in het Vlaams-Brabantse Aarschot
 De Witte Molen (Glimmen), een molen in het Groningse Glimmen
 Witte Molen (Lissewege), een voormalige windmolen in het West-Vlaamse Lissewege
 De Witte Molen (Meeuwen), een molen in het Noord-Brabantse Meeuwen
 De Witte Molen (Nijmegen), een molen in het Gelderse Nijmegen
 De Witte Molen (Rilland), een molen in het Zeeuwse Rilland
 Witte Molen (Roksem), een molen in het West-Vlaamse Roksem
 De Witte Molen (Sint-Niklaas), een molen in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas
 De Grote Macht, een molen in het West-Vlaamse Moorsele
 Verzorgingsplaats Witte Molen, een verzorgingsplaats aan de A28 nabij Glimmen en Paterswolde
 Witte Molen N.V., een fabrikant van kleindiervoeding, voorheen Alanheri

 
Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met De Witte Molen.